Willmott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ellen Ann Willmott
 Keith R. Willmott